Marie de France, poetessa medieval 
 Maria de França i d'Aquitània (1145-1198), filla de Lluís VII de França «el Jove» i Elionor d'Aquitània, esposa d'Enric I de Blois 
 Maria de França i de Merània (vers 1198– 1224), filla de Felip II de França i Agnès de Merània, esposa de Felip I de Namur, i d'Enric I de Brabant 
 Maria de França, prioressa de Poissy (1393 - 1438), filla de Carles VI de França i Elisabet de Baviera. Prioressa de Poissy
 Maria de Valois i de Luxemburg, duquessa de Bar, filla de Joan II de França, rei de França, i de Bonna de Luxemburg, i esposa del duc Robert I de Bar
 Maria Antonieta d'Àustria (1755-1793), reina de França 
 Maria d'Anjou i d'Aragó (1404-1463), reina consort de França amb Carles VII de França 
 Maria Tudor i de York (1496-1533), reina consort de França amb Lluís XII de França 
 Maria I d'Escòcia (1542–1587), reina consort de França amb Francesc II de França 
 Maria Teresa de França (1778-1851), princesa de França